Birro, ett efternamn som bärs av:
 Peter Birro (född 1966), italiensk-svensk författare och dramatiker
 Marcus Birro (född 1972), italiensk-svensk författare och krönikör

Italienska efternamn